Titus Avidius Quietus ist der Name folgender Personen:

* Titus Avidius Quietus (Konsul 93), römischer Politiker und Senator 
 Titus Avidius Quietus (Konsul 111), römischer Politiker und Senator